Rennes Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Ille-et-Vilaine in der Region Bretagne. Der Gemeindeverband wurde am 31. Dezember 1999 gegründet und besteht aus 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Rennes.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Rennes
Gemeindeverband im Département Ille-et-Vilaine
Gegründet 1999